Název  Palackého, Palackého třída, Františka Palackého nebo F. Palackého má mnoho ulic v různých městech, městysech a obcích České republiky nebo Slovenské republiky.

Palackého 
 Palackého (Praha) je ulice na Novém Městě v Praze 1, Praha.
 Palackého (Beroun) je ulice ve městě Beroun, okres Beroun, Středočeský kraj.
 Palackého (Blatná) je ulice ve městě Blatná, okres Strakonice, Středočeský kraj. 
 Palackého (Bílovice nad Svitavou) je ulice v obci Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj.
 Palackého (Bratislava) je ulice v hlavním městě Bratislava, městská část Staré Mesto, Slovensko.
 Palackého (Český Brod) je ulice ve městě Český Brod, okres Kolín, Středočeský kraj.
 Palackého (Dobřichovice) je ulice ve městě Dobřichovice, okres Praha-západ, Středočeský kraj.
 Palackého (Doksy) je ulice ve městě Doksy, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
 Palackého (Frýdek-Místek) je ulice ve statutárním městě Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj.
 Palackého (Hlinsko): je ulice ve městě Hlinsko, okres Chrudim, Pardubický kraj.
 Palackého (Hradec Králové) je ulice ve statutárním městě Hradec Králové, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj.
 Palackého (Holešov) je ulice ve městě Holešov, okres Kroměříž, Zlínský kraj.
 Palackého (Horní Planá) je ulice ve městě Horní Planá, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj.
 Palackého (Chomutov) je ulice ve statutárním městě Chomutov, okres Chomutov, Ústecký kraj.
 Palackého (Jablonec nad Nisou) je ulice ve statutárním městě Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj.
 Palackého (Jeseník) je ulice ve městě Jeseník, okres Jeseník, Olomoucký kraj.
 Palackého (Jihlava) je ulice ve statutárním městě Jihlava, okres Jihlava, Kraj Vysočina.
 Palackého (Jičín) je ulice ve městě Jičín, okres Jičín, Královéhradecký kraj.
 Palackého (Jáchymov) je ulice ve městě Jáchymov, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj.
 Palackého (Litovel) je ulice ve městě Litovel, okres Olomouc, Olomoucký kraj.
 Palackého (Mariánské Lázně) je ulice ve městě Mariánské Lázně, okres Cheb, Karlovarský kraj.
 Palackého (Mladá Boleslav) je ulice ve statutárním městě Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj.
 Palackého (Mělník) je ulice ve městě Mělník, okres Mělník, Středočeský kraj.
 Palackého (Moravský Krumlov) je ulice ve městě Moravský Krumlov, okres Znojmo, Jihomoravský kraj.
 Palackého (Napajedla) je ulice ve městě Napajedla, okres Zlín, Zlínský kraj.
 Palackého (Nový Bor) je ulice ve městě Nový Bor, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
 Palackého (Nový Jičín) je ulice ve městě Nový Jičín, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.
 Palackého (Olomouc) je ulice ve statutárním městě Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj.
 Palackého (Ostrava) je ulice ve statutárním městě Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj.
 Palackého (Plzeň) je ulice ve městě statutárním městě Plzeň, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj. 
 Palackého (Poděbrady) je ulice ve městě Poděbrady, okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Palackého (Prostějov) je ulice ve statutárním městě Prostějov, okres Prostějov, Olomoucký kraj.
 Palackého (Přerov) je ulice ve statutárním městě Přerov, okres Přerov, Olomoucký kraj. 
 Palackého (Rožnov pod Radhoštěm) je ulice ve městě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, Zlínský kraj.
 Palackého (Stříbro) je ulice ve městě Stříbro, okres Tachov, Plzeňský kraj.
 Palackého (Sušice) je ulice ve městě Sušice, okres Klatovy, Plzeňský kraj.
 Palackého (Svratka) je ulice ve městě Svratka, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina.
 Palackého (Tábor) je ulice ve městě Tábor, okres Tábor, Jihočeský kraj.
 Palackého (Tanvald) je ulice ve městě Tanvald, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj.
 Palackého (Teplice) je ulice ve statutárním městě Teplice, okres Teplice, Ústecký kraj.
 Palackého (Třinec) je ulice ve statutárním městě Třinec, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj.
 Palackého (Trutnov) je ulice ve městě Trutnov, okres Trutnov, Královéhradecký kraj.
 Palackého (Turnov) je ulice ve městě Turnov, okres Semily, Liberecký kraj.
 Palackého (Úpice) je ulice ve městě Úpice,  okres Trutnov, Královéhradecký kraj.
 Palackého (Valašské Meziříčí) je ulice ve městě Valašské Meziříčí,  okres Vsetín, Zlínský kraj.
 Palackého (Vsetín) je ulice ve městě Vsetín, okres Vsetín, Zlínský kraj.
 Palackého (Znojmo) je ulice ve městě Znojmo, okres Znojmo, Jihomoravský kraj.

Palackého třída 
 Palackého třída, dnešní ulice Křižíkova (ulice v Praze) v Praze–Karlíně
 Palackého třída (Brno) je ulice ve statutárním městě Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj.
 Palackého třída (Chrudim) je ulice ve městě Chrudim, okres Chrudim, Pardubický kraj.
 Palackého třída (Jaroměřice nad Rokytnou) je ulice ve městě Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč, Kraj Vysočina.
 Palackého třída (Nymburk) je ulice ve městě Nymburk, okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Palackého třída (Pardubice) je ulice ve statutárním městě Pardubice, okres Pardubice, Pardubický kraj.

Františka Palackého 
 Františka Palackého (Frenštát pod Radhoštěm), je ulice ve městě Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj. 
 Františka Palackého (Králíky) je ulice ve městě Králíky, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. 
 Františka Palackého (Kynšperk nad Ohří) je ulice ve městě Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, Karlovarský kraj.

F. Palackého 
 F. Palackého (Lanžhot), je ulice ve městě Lanžhot, okres Břeclav, Jihomoravský kraj.
 F. Palackého (Lučenec) je ulice ve městě Lučenec, okres Lučenec, Banskobystrický kraj, střední Slovensko.
 F. Palackého (Nový Bydžov), je ulice ve městě Nový Bydžov, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj.

Související články 
 Palackého náměstí